Gai Antoni el vell, pare de Marc Antoni l'orador
 Gai Antoni Hibrida, segon fill de Marc Antoni l'orador
 Gai Antoni el Jove, fill de Marc Antoni Crètic, net de Marc Antoni l'orador
 Gai Antoni, segon fill de Jul·lus Antoni, net del triumvir Marc Antoni